Rinnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rinnen (Boda socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Kils kommun,  (4,42 km²)
Rinnen (Karlanda socken, Värmland, 661037-129487), sjö i Årjängs kommun,  (73,9 ha)
Rinnen (Karlanda socken, Värmland, 661549-128928), sjö i Eda kommun och Årjängs kommun,  (1,44 km²)

Se även
Grytterud-Rinnen, ort i Arvika kommun, Värmlands län. Räknades som småort 1995, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn